Doubleheader bezeichnet:

 Doubleheader (Baseball)
 Doubleheader (Fernsehen)